Sa femme peut faire référence à :

Cinéma 
Sa femme  (His Woman), un film américain de Edward Sloman, sorti en 1931;
Sa femme (No Other Woman), un film américain de J. Walter Ruben, sorti en 1933;

Littérature 
 Sa femme, roman d'Emmanuèle Bernheim (1993).

Voir aussi
Sa femme et sa secrétaire, film de Clarence Brown (1936).